Osoby o tym nazwisku:
 Dimitri Bergé – francuski żużlowiec 
 Philippe Bergé – francuski żużlowiec
 Pierre Bergé – francuski przemysłowiec oraz mecenas